Балыя — топоним в России якутского происхождения.

 Балыя — озеро в пойме р. Лена, координаты 62°48'	129°38'
 Балыя — озеро	в правобережье р. Бытантай, координаты	68°33'	133°53'
 Балыя — озеро на правом берегу р. Алдан, координаты	63°27'	129°48'